non

Anno 
 22 o 22 a.C.

Matematica 
 22 – numero naturale

Musica 
 22  – album dei Parva (ora Kaiser Chiefs) del 2003
 22  – singolo di Lily Allen del 2009
 22  – singolo di Taylor Swift del 2013
 22 – singolo di Sarah McTernan del 2019
 22  – album di Craig David del 2022